Le tournoi de tennis de Strasbourg est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2002, classée en catégorie Tier III, se dispute du 20 au .

Silvia Farina remporte le simple dames. En finale, elle bat Jelena Dokić, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jennifer Hopkins et Jelena Kostanić.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Strasbourg
 Saison 2002 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2002
Strasbourg
Tennis en France en 2002
Tennis en mai 2002